Chiusa (ital. für Klause) ist der Name der italienischen Gemeinden:
 Chiusa di San Michele in der Provinz Turin, Piemont
 Chiusa di Pesio in der Provinz Cuneo, Piemont
 Chiusa Sclafani in der Provinz Palermo, Sizilien
zusammengeschrieben auch:
 Chiusaforte in der Provinz Udine, Friaul-Julisch Venetien
 Chiusavecchia in der Provinz Imperia, Ligurien

sowie der italienische Name von 
 Klausen
 Klaus bei Terlan in Südtirol